2009 Голяма награда на Бахрейн е 6-о за Голямата награда на Бахрейн и четвърти кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 26 април 2009 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн